Wimpersing ist der Ortsname von

 Wimpersing (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wimpersing (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Wimpersing (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wimpersing (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wimpersing (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Wimpersing (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wimpersing (Niederviehbach), Ortsteil der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wimpersing (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern